Ма́мсуров — осетинская аристократическая фамилия. Известные носители:
 Мамсуров, Дабе Хабиевич (1909—1966) — советский прозаик, поэт и драматург.
 Мамсуров, Марат Саханович (1927—2009) — капитан первого ранга, физик-ядерщик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Мамсуров, Саханджери Гидзоевич (1882—1937) — революционер.
 Мамсуров, Сергей Маратович (1959—1995) — криминальный авторитет.
 Мамсуров, Таймураз Дзамбекович (род. 1954) — глава Республики Северная Осетия—Алания, член Президиума Госсовета России (2005—2015).
 Мамсуров, Темирболат Османович (1845—1898) — осетинский поэт.
 Мамсуров, Хаджи-Умар Джиорович (1903—1968) — генерал-полковник, Герой Советского Союза, заместитель начальника ГРУ.

См. также 
 Мамсуровы